Die Abkürzung RBL bedeutet

 Rangierbahnhof Limmattal, in der Schweiz
 Radweg Berlin–Leipzig
 RB Leipzig, ein Leipziger Fußballverein 
 Red Bluff (Kalifornien), IATA-Code des Flughafens in Kalifornien, USA
 Real Balompédica Linense, ein andalusischer Fußballverein, siehe Real Linense
 Realtime Blackhole List, eine spezifische DNS-based Blackhole List, die zur Abwehr von E-Mail-Spam genutzt wird
 Regionalbus Lenzburg, ein regionaler Nahverkehrsbetrieb im Kanton Aargau in der Schweiz
 Rechnergestütztes Betriebsleitsystem, System um z. B. Ankunftzeiten von Bussen auf private Handys zu übertragen (öffentlicher Personen-Nahverkehr)
 Revue de Belles-Lettres, literarisch-poetische Zeitschrift der Société d’Étudiants de Belles-Lettres
 Royal British Legion, britische Kriegsveteranen-Organisation
 Ruder-Bundesliga, die Bundesliga für Achter des Deutschen Ruderverbandes
 RBL (Band), eine portugiesische Musikgruppe
 
RBL